Нижче наведено список 27 муніципалітетів провінції Кротоне. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Кротоне